Неореалізм ( «новий» і  «реалізм») — окремий стиль і метод у мистецтві й філософська доктрина.

 Неореалізм (філософія)
 Неореалізм (література)
 Неореалізм (політологія)
 Неореалізм (кінематограф)
 Італійський неореалізм

Див. також 
 Реалізм (філософія)